Olivillo puede referirse a una de las siguientes plantas:

 El nombre común de la planta Aextoxicon punctatum; árbol endémico de la zona meridional de Chile y Argentina.
 El nombre común de la planta Elaeagnus angustifolia; árbol asiático extendido a todo el mundo
 El nombre común de la planta Kageneckia angustifolia.
 El nombre común de la planta Phillyrea angustifolia.
 El nombre común de la planta '''''Phillyrea latifolia.